Карбо́новые кисло́ты — класс органических соединений, молекулы которых содержат одну или несколько функциональных карбоксильных групп -COOH.

Номенклатура ИЮПАК допускает использование тривиальных (то есть не содержащих информации о составе и строении) названий карбоновых кислот, однако рекомендует использование систематической номенклатуры.

Соли и сложные эфиры некоторых кислот не имеют сокращённых традиционных названий, тогда название соответствующего вещества образуют из названия кислоты по ИЮПАК и заместителей водорода в карбоксильной группе иди группах.

Примечания 

Карбоновые кислоты
Списки:Химия
Номенклатура органических соединений